Südlengern ist der Name zweier Orte im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen:

 Südlengern (Bünde), ein Stadtteil von Bünde
 Südlengern (Kirchlengern), ein Ortsteil von Kirchlengern